Andreoli ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaldo Andreoli (1893–1952), italienischer Turner
 Franco Andreoli (1915–2009), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Gianni Andreoli (1919–1971), Schweizer Ingenieur und Erfinder
 Giorgio Andreoli (1465–1553), italienischer Bildhauer, Töpfer und Majolikamaler
 Maria Elisa Andreoli (1861–1935), italienische römisch-katholische Ordensfrau und Ordensgründerin
 Paride Andreoli (* 1956), san-marinesischer Politiker
 Severino Andreoli (* 1941), italienischer Radsportler